est un titre du supergroupe de rock progressif britannique Emerson, Lake and Palmer. Il s'agit du premier titre de l'album du même nom publié en 1971 dont il occupe toute la face A.

La chanson

Contexte 
La suite, avec paroles de Greg Lake (en particulier : Stones of Years, Mass et Battlefield) et musique de Keith Emerson (sauf indication contraire), raconte l'histoire de Tarkus, un monstre fabuleux mi-tatou mi-char de combat de la Première Guerre mondiale, dont le but est de détruire d'autres créatures fantastiques.

Mouvements 
Le morceau qui dure 20 minutes et 40 secondes, est divisé en sept parties :

Musiciens 
 Keith Emerson - orgue Hammond C3 et L100, Moog Modular III-C, Minimoog, piano
 Greg Lake - guitare électrique et acoustique, basse, chant
 Carl Palmer - batterie, percussion

Articles connexes 
 Mesure à cinq temps

Notes et références

Liens externes 
 
 

Chanson interprétée par Emerson, Lake and Palmer
Chanson produite par Greg Lake
Chanson écrite par Greg Lake
Chanson composée par Keith Emerson
Chanson de 1971